Сан Дијего де Алкала има више значења:

 Сан Дијего де Алкала (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Дијего де Алкала (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Дијего де Алкала, Асијенда де Сан Дијего (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Дијего де Алкала (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику